Dziewięć okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS Warspite. Najbardziej znany był pancernik z okresu I i II wojny światowej.
 Pierwszy "Warspite" (albo Warspight), wodowany w 1596, był 29-działowym galeonem, został sprzedany w 1649.
 Drugi "Warspite", wodowany w 1666, był 70-działowym okrętem liniowym (third-rate), przemianowany na "Edinburgh" w 1716, dwukrotnie przebudowany, zniszczony w 1771.
 Trzeci "Warspite", zwodowany w 1758, był 74-działowym okrętem liniowym (third-rate), przemianowany na "Arundel" w 1800 i zniszczony w 1801.
 Czwarty "Warspite", zwodowany w 1807, był 76-działowym okrętem liniowym (third-rate), spalony w 1876.
 Piąty "Warspite" (wcześniej "Waterloo"), był 120-działowym okrętem liniowym (first-rate), zwodowany w 1833, przemianowany w 1876 i spalony w 1918.
 Szósty "Warspite", zwodowany w 1884, był krążownikiem pancernym pierwszej klasy typu Imperieuse, złomowany pomiędzy 1904 i 1906.
 Siódmy "Warspite" (wcześniej "Hermione"), był krążownikiem (protected cruiser) typu Astraea, zwodowany w 1893, przemianowany w 1922, zniszczony w 1940.
 Ósmy "Warspite", zwodowany w 1913, był pancernikiem typu Queen Elizabeth. Brał udział w bitwie jutlandzkiej w I wojnie światowej i w wielu bitwach II wojnie światowej, wszedł na mieliznę w 1947, złomowany w 1950.
 Dziewiąty "Warspite", zwodowany w 1965, to trzeci brytyjski okręt podwodny o napędzie atomowym, drugi (i ostatni) okręt typu Valiant.

Okręty o tej nazwie zdobyły aż 25 wyróżnień bojowych (battle honours), z czego większość - 14 - pancernik z okresu obu wojen światowych:
 Kadyks 1596, Orfordness 1666, Solebay 1672, Schoonveldt 1673, Texel 1673, Beachy Head 1690, Barfleur 1692, Velez Malaga 1704, Marbella 1705, Lagos 1759, Quiberon 1759 oraz bitwa jutlandzka 1916 - Narwik 1940, Norwegia 1940, Kalabria 1940, Morze Śródziemne 1940-43, bitwa pod Matapanem 1941, bitwa o Kretę 1941, konwoje maltańskie 1941, Sycylia 1943, Salerno 1943, lądowanie w Normandii 1944, Walchern 1944, kanał La Manche 1944, Zatoka Biskajska 1944.

Przypisy

Bibliografia 
 J. J. Colledge, Ships of the Royal Navy, Greenhill Books, 1987.
 Geoffrey B Mason, HMS WARSPITE - Queen Elizabeth-class 15in gun Battleship, dostęp 19. 5. 2009

Warspite